Riccarton Burn ist der Name folgender Fließgewässer in Schottland:

 Riccarton Burn (Haugh Burn), Zufluss des Haugh Burn in West Lothian 
 Riccarton Burn (Liddel Water), Zufluss des Liddel Water in den Scottish Borders